Reschetnikow (), weibliche Form Reschetnikowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Reschetnikow (* 1986), russischer Radrennfahrer
 Fjodor Michailowitsch Reschetnikow (1841–1871), russischer Schriftsteller 
 Gennadi Michailowitsch Reschetnikow (1939–2016), russischer Generaloberst 
 Igor Sergejewitsch Reschetnikow (* 1975), russischer Fußballspieler 
 Maxim Gennadjewitsch Reschetnikow (* 1979), russischer Politiker; Minister für wirtschaftliche Entwicklung seit 2020 

 Wassili Iwanowitsch Reschetnikow (1891–1919), russischer Revolutionär
 Wassili Wassiljewitsch Reschetnikow (* 1919), russischer Generaloberst 
 Weniamin Sergejewitsch Reschetnikow (* 1986), russischer Säbelfechter
 Witali Wladimirowitsch Reschetnikow (* 1988), russischer Tennisspieler